Namnet Rusch kan syfta på:
 Christian Rusch
 Claudia Rusch
 Kristine Kathryn Rusch

Se även 
 Rusch
 Ruscha
 Rusche